Egestorff bezeichnet

 Egestorff (Familie), niedersächsisch-bremische Kaufmanns- und Industriellenfamilie 

Egestorff ist der Name folgender Personen:
 Georg Egestorff (1802–1868), deutscher Industrieller
 Johann Egestorff (1772–1834), deutscher Unternehmer
 Johann Ludwig Egestorff (1807–1880), deutscher Kaufmann

Egestorff steht für
 Gießerei und Maschinenfabrik Georg Egestorff, das Vorläuferunternehmen der Hanomag
 Saline Egestorffshall
 Egestorff-Stiftung
 Egestorffsche Ultramarinfabrik
 Egestorffsche Zündhütchenfabrik
 Egestorffschule Hannover
 Egestorffsche Dampfküche
 Egestorffdenkmal, 1935 von Georg Herting zur Erinnerung an den Unternehmer Johann Egestorff in Hannover aufgestelltes Denkmal

Siehe auch:
 Egestorf (Begriffsklärung)